Список млекопитающих, обитающих на территории Черногории (южная Европа).

Из 91 указанных в таблице видов, 2 находятся под критической угрозой, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 4 являются уязвимыми, 6 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

М
Природа Черногории